Saint-Vivien (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Vivien (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes